Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 661 dans le monde.

 Route européenne 661 traversant la Hongrie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine
 Route régionale 661 en Finlande
 Route nationale 661 en France